Afrikanska mästerskapet i futsal 1996 var det första mästerskapet i Afrika i bollsporten futsal. Mästerskapet avgjordes i Kairo, Egypten, under perioden .

Värdnationen Egypten blev Afrikas första mästare i futsal, efter tre vinster och en oavgjord match. Mästerskapet var en del av kvalspelet till Världsmästerskapet i futsal 1996 i Spanien, där Afrika (CAF) var tilldelade en plats.

Resultat

Referenser

1996
Sportevenemang i Kairo
Internationella sportevenemang i Egypten
Futsalåret 1996
Futsal i Egypten